

Patronyme 

 Andrew Mawson, Baron Mawson (1954-), entrepreneur social anglais ;
 Douglas Mawson, un géologue australien, explorateur de l'Antarctique (1882-1958) ;

Toponymes nommé d'après Douglas Mawson 

 le pic Mawson, un volcan australien de l'île Heard dans l'océan Indien ;
 la mer de Mawson, une mer de l'océan Austral
 la base antarctique Mawson, une base scientifique australienne de l'Antarctique.